Анапсиди (Anapsida) — підклас зауропсидів (за традиційними класифікаціями — плазунів), чий череп не має отворів біля скронь.

Традиційно анапсиди розглядалися як монофілетичний таксон рептилій, проте висувалися гіпотези про те, що деякі групи рептилій з анапсидними черепами можуть бути лише віддалено спорідненими один до одного. Багато сучасних палеонтологів вважають, що черепахи походять від діапсидних рептилій, які втратили свої отвори в щічних кістках, хоча ця гіпотеза поділяється не всіма (див. парарептилії).

Із сучасних анапсид єдиними живими представниками є черепахи. Вперше черепах помічено в тріасі, проте за тих часів вони вже мали практично всі анатомічні особливості сучасних черепах (зокрема, суглоби всередині реберної клітки), тобто їх формування мало розпочатися набагато раніше.

Більшість інших рептилій з анапсидними черепами, зокрема міллереттіди, ніктіфрурети і парейазаври, вимерли в пізньому пермському періоді під час масового вимирання. Проколофони дожили до тріасу.

Філогенія 
Кладограма Anapsida згідно з Tsuji i Müllera (2009).:

Примітки

Посилання
Анапсиди (Anapsida)  // ВУЕ

Завропсиди